41-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 18 по 22 февраля 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал британский велогонщик Герайнт Томас из .

Участники 
Участие в гонке приняли 22 команды: 8 команд категории UCI WorldTeam, 5 проконтинентальных и 9 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 175 гонщиков. До финиша доехали 163 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяженностью 785,6 километра. Третий этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2015 году
Февраль 2015 года